Bonifatius (doorverwijspagina)